srednjak (prst)
 Srednjak (Jastrebarsko), naselje u Hrvatskoj
 Srednjak (Pelješac), nenaseljeni otočić u hrvatskom dijelu Jadranskog mora